

Localidades

Bechhofen (Baviera)
Bechhofen (Renânia-Palatinado)

Desambiguações de topônimos